Det engelske ord anonymous betyder anonym og ordet anonymous har flere betydninger på dansk:
 Anonymous (bevægelse)
 Anonymous (film)